Lo Tòr (en francès Le Thor) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 6.619 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Altkirch

Referències 

Municipis de la Valclusa